Орландо де Азеведо Виана (; 4 декабря 1923, Ресифи — 5 августа 2004, Рио-де-Жанейро), более известный под именем Орландо Пинго де Оуро () или просто Орландо — бразильский футболист, нападающий, чемпион Южной Америки 1949 года. Один из лучших футболистов «Флуминенсе» в истории. Лучший бомбардир Кариока 1948. В сборной команде провёл 3 игры, все на кубке Америки 1949, забив в них 2 мяча, один в ворота сборной Колумбии (победа Бразилии 5:0) и один в ворота Перу (победа Бразилии 7:1).

Карьера

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Пернамбуку: 1945
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1946, 1951
 Обладатель кубка Америки: 1949
 Обладатель Кубка Рио-де-Жанейро: 1952
 Чемпион штата Минас-Жерайс: 1955

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир штата Рио-де-Жанейро: 1948

Ссылки 
 Профиль на самбафут

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Наутико»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Ботафого»
Чемпионы Южной Америки по футболу